

Géographie 
Larkspur est le nom de deux localités aux États-Unis et au Canada :
 Larkspur, ville de l'État de Californie, située dans le comté de Marin ;
 Larkspur, petite localité de l'État du Colorado, située dans le comté de Douglas ;
 Larkspur, village d'été canadien, situé dans la province d'Alberta.

Autres 
Larkspur est aussi le nom de deux races de chevaux : le Larkspur et le Blue Larkspur.

Homonymie de localités